A 2015-ös MotoGP maláj nagydíjat október 23. és 25. között rendezték. A MotoGP-t Dani Pedrosa, a Moto2-t Johann Zarco, míg a Moto3-at Miguel Oliveira nyerte meg.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek
 A MotoGP végeredeménye
 A Moto2 végeredeménye
 A Moto3 végeredeménye

Malajzia